Maeß ist der Name folgender Personen:

 Emanuel Maeß (* 1977), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Maeß (1937–2016), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer